Body balance är en träningsmetod som utvecklats av träningsföretaget Les Mills.

Body balance är en kombination av olika mind- och stretchningbaserade träningsformer såsom yoga, pilates och tai-chi. Rörlighetsträning, styrka och balans står i centrum. 

Träningsmetoder